Ignacy Potocki (zm. 1756) – starosta halicki i kołomyjski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Ignacy Potocki (zm. 1765) – cześnik koronny, starosta gliniański
 Ignacy Jerzy Potocki (1738–1794) – poseł, marszałek ziem generału ruskiego konfederacji barskiej, starosta kaniowski i nowosielski, duchowny rzymskokatolicki
 Ignacy Potocki (1750–1809) – marszałek wielki litewski, działacz patriotyczny, publicysta, dramatopisarz, poeta, pedagog, historyk i tłumacz
 Ignacy Potocki (1906–1994) – hrabia, jeden ze spadkobierców Zakładu Zdrojowego w Rymanowie, działacz społeczny, dr. inż. balneolog
 Ignacy Potocki – ziemianin, członek Rady powiatowej w Czortkowie

Zobacz też 
 Pantaleon Ignacy Potocki (1817–1846) –  polski szlachcic ze wsi Cisie, uczestnik powstania krakowskiego 1846

Przypisy